Rotschewa ist der Familienname folgender Personen:

 Nina Petrowna Rotschewa (1948–2022), sowjetische Skilangläuferin
 Olga Wladimirowna Rotschewa (* 1978), russische Skilangläuferin